Star Kypros (griechische Schreibweise Στάρ Κύπρος) ist ein jährlicher nationaler Schönheitswettbewerb in der Republik Zypern. Der Veranstalter des Wettbewerbes bevorzugt für die internationale Kommunikation die englische Version des Titels, Star Cyprus.

Die Gewinnerinnen erhalten den Titel Star Kypros, die nächstplatzierten Miss Kypros, Miss Carlsberg, Miss Mediterranean. Heute repräsentiert Star Kypros ihr Land bei der Miss Universe. Miss Kypros bewirbt sich um den Titel der Miss World, Miss Carlsberg um Miss Europe und Miss Mediterranean um Miss International.

2009 wurden die Titel Miss Carlsberg und Miss Mediterranean nicht vergeben. Dimitra (Demetra) Olympiou nahm an der Miss Universe 2010, Chrystalla Tsialli an der Miss World 2009 und Andrea Kkolou an der Miss World 2010 teil. Der nationale Wettbewerb 2010 wurde offensichtlich nicht durchgeführt.

Ursprung 
Zypern beansprucht für sich den ältesten Wettbewerb dieser Art, da ja Aphrodite selbst dort geboren wurde – die antike Göttin  der Schönheit und Liebe. Im Urteil des Paris zwischen den drei schönsten Göttinnen des Olymps – Hera, der Gattin des allmächtigen Zeus, Göttin der Stärke, Athene, Göttin der Weisheit und der Wehrhaftigkeit, sowie Aphrodite – überreichte der trojanische Prinz dieser einen goldenen Apfel als Siegespreis. Soweit die Legende, wie sie der griechische Autor Homer in seiner Ilias beschrieb.

Der erste moderne zypriotische Schönheitswettbewerb fand 1956 statt, damals wurde der Titel Miss Kypros (Μίσ Κυπροσ) / Miss Cyprus verliehen. 1971 übernahm die Carlsberg-Brauerei Organisation und Finanzierung der Veranstaltungen, und seit 1988 finden sie im Rahmen des Carlsberg-Festivals statt. Seit 1989 wird die Miss-Wahl live im Fernsehen übertragen.

Wettbewerbe um Star Kypros (Στάρ Κύπρος) 
Die folgenden Abkürzungen wurden für die verschiedenen Titel verwendet:
 SK = Star Kypros (Στάρ Κύπρος)
 MK = Miss Kypros (Μίς Κύπρος)
 MC = Miss Carlsberg (Μίς Κάρλσπερκ)
 MM = Miss Mediterranean (Μίς Μεσόγειος)

Anmerkungen 
An diesem Schönheitswettbewerb nehmen lediglich Kandidatinnen aus dem griechischen südlichen Teil der Insel teil. Die Zyperntürken in der Türkischen Republik Nordzypern haben zwei Schönheitswettbewerbe für Frauen und ein Wettbewerb für Männer. Siehe Miss KKTC.

Weblinks 
 
 

Kypros, Star
Kultur (Republik Zypern)
Erstverleihung 1956
Veranstaltung in der Republik Zypern